Die Katze bezeichnet folgende Werke:
 Die Katze (1958), französischer Film von Henri Decoin
 Die Katze (Roman), Roman (Le chat, 1967) von Georges Simenon
 Die Katze (1971), französisch-italienische Romanverfilmung von Pierre Granier-Deferre
 Die Katze (1988), deutscher Kriminalfilm von Dominik Graf
 Die Katze (2007), deutsche TV-Romanverfilmung von Kaspar Heidelbach
 Die Katze (Serie), deutsche Heftromanserie

bzw. Personen:
 Die Katze, Spitzname des Protagonisten im Spielfilm Über den Dächern von Nizza
 Die Katze, Spitzname der Daniela Katzenberger

Siehe auch:
 Die Katze kam zurück